Сальва () — многозначный термин.

 Сальва — одно из исторических названий Мю Волопаса — кратной звёздной системы в созвездии Волопаса.
 Сальва (Эль-Хаса) — город в Саудовской Аравии.

Фамилия 
 Сальва, Виктор (род. 1958) — американский кинорежиссёр, осужденный за сексуальное насилие над несовершеннолетним.
 Сальва, Карл (1849—1913) — словацкий писатель, издатель, педагог, общественный деятель и евангелический священник. 
  (род. 1971) — итальянская яхтсменка, участница летних Олимпийских игр 1996 и 2000 годов.
 Сальва, Эктор (1939—2015) — уругвайский футболист, участник чемпионата мира 1966, победитель Кубка Америки 1967 года.